Die 110. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  110. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  110. Division (Japanisches Kaiserreich)
  110. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk, 1945 bei der 3. Weißrussischen Front

Liste militärischer Divisionen nach Nummern